Hajek bzw. Hájek ist der Name folgender Orte in Tschechien:

 Hájek u Bavorova, Gemeinde im Okres Strakonice
 Hájek u Ostrova, Gemeinde im Okres Karlovy Vary
 Hájek (Prag), Ortsteil von Prag
 Hájek, Ortsteil von Tišnov, Okres Brno-venkov
 Hájek, Ortsteil von Úmonín, Okres Kutná Hora
 Hájek, Ortsteil von Vodice u Tábora, Okres Tábor
 Hájek, Ortsteil von Všeruby u Kdyně, Okres Domažlice
 Hájek, Grundsiedlungseinheit von Červený Újezd, Okres Praha-západ
 Kloster Hájek,  Okres Praha-západ

Hajek oder Hájek ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Hajek (* 1968), deutscher Ruderer

 Egon Hajek (1888–1963), siebenbürgischer Komponist, Autor und Pfarrer
 Günter Matzke-Hajek (* 1958), deutscher Naturwissenschaftler
 Hans Hajek (* 1929) österreichischer Versicherungsfachmann
 Heinz Hajek-Halke (1898–1983), deutscher Fotograf
 Horst Hajek (1944–2013), österreichischer Musiker und Hochschullehrer
 Igor Hájek (1931–1995), Linguist
 Ivan Hajek (* 1962), tschechischer Akkordeonist und Komponist
 Jan Hájek (* 1983), tschechischer Tennisspieler
 Jens Hajek (* 1968), deutscher Schauspieler
 Jiří Hájek (1913–1993), tschechoslowakischer Politiker
 Jiří Hájek (Literaturkritiker) (1919–1994), tschechoslowakischer Literaturkritiker
 Markus Hajek (1861–1941), österreichischer Mediziner
 Milan Hájek (* 1962), tschechoslowakischer Radrennfahrer
 Miroslav Hájek (* 1919), tschechischer Filmeditor
 Otto Herbert Hajek (1927–2005), deutscher Maler und Bildhauer

 Rainer Hajek (* 1945), deutscher Politiker (CDU), MdB
 Rosemarie Hajek (* 1951), deutsche Landespolitikerin (Sachsen-Anhalt) (SPD)
 Rudolf Hajek (* 1963), österreichischer Rollstuhl-Tischtennissportler
 Stanislav Hájek (1924–1999), tschechischer Schauspieler
 Stefan Hajek (* 1969), deutscher Journalist
 Tadeáš Hájek z Hájku (1525–1600), tschechischer Astronom
 Václav Hájek z Libočan († 1553), böhmischer Chronist
 Viktor Hájek (1900–1968), tschechischer Geistlicher, evangelischer Theologe
 Wilfried Hajek (* 1956), deutscher Kommunalpolitiker (CDU)

Hajek bezeichnet:

 (1995) Hajek, ein Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Hayek
 Heieck